

Germania 
 Burg Stargard – città del circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Polonia 
 Stargard Szczeciński – città del voivodato della Pomerania Occidentale (distretto di Stargard Szczeciński)
 Preußisch Stargard, oggi Starogard Gdański – città del Voivodato della Pomerania (distretto di Starogard)